Letorzec er et franskt efternavn, der henviser til blandt andre:

 Aristide Letorzec (1808-1848) – fransk skuespiller
 Pierre-Constant Letorzec (1798-1857) – fransk opdagelsesrejsende

Franske efternavne